Viktorie Farnese (29. dubna 1618 – 10. srpna 1649) byla italská šlechtična. Narodila se v Parmě jako dcera Ranuccia I. Farnese, vévody z Parmy, a Markéty Aldobrandiniové, neteře papeže Klementa VIII.

Život 
Viktorie se 12. února 1648 provdala za Františka I. d´Este, vdovce po své sestře Marii. Již o rok později umírá Viktorie v Modeně při porodu dcery:

 Viktorie (1649–1656)

František se v říjnu 1654 v Loretu oženil potřetí s Lukrécií Barberini.

Tituly a oslovení 
 29. dubna 1618 – 12. února 1648: Její Výsost Vittoria Farnese, princezna z Parmy
 12. února 1648 – 10. srpna 1649: Její Výsost vévodkyně z Modeny

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 29. dubna
Narození v roce 1618
Úmrtí 10. srpna
Úmrtí v roce 1649
Farnese
Modenské vévodkyně
Estenští
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy